Eissee kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Eissee (sjö i Österrike, Oberösterreich), 
 Eissee (sjö i Österrike, Tyrolen),